Tyszkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Antoni Tyszkowski († 1895), galizischer Politiker
 Józef Tyszkowski  († 1882), galizischer Politiker
 Paweł Tyszkowski (1856–1920), galizischer Politiker